Ел Хентил има више значења:

 Ел Хентил (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хентил (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику